Volcano est un terme anglais signifiant en français volcan.

Toponyme 

 Volcano, une localité des États-Unis située à Hawaï, sur le Kīlauea ;
 Volcano, une localité de Californie ;
 , un volcan du Canada, en Colombie-Britannique.

Patronyme 

 Rocky Volcano, un chanteur de rock.

Titres

Cinéma 
 Volcano, un film américain, réalisé par William K. Howard, sorti en 1926 ;
 Volcano, un film catastrophe américain, réalisé par Mick Jackson, sorti en 1997, avec notamment Tommy Lee Jones ;
 Volcano, un film islandais, réalisé par Rúnar Rúnarsson, sorti en 2011 ;
 Volcano, un film ukrainien-allemand-monégasque, réalisé par Roman Bondarchuk, sorti en 2018.

Télévision 
 Volcano, un téléfilm diffusé en 2004 et réalisé par Mark Roper ;
 Volcano, le titre anglophone canadien usuel de Le Volcan : une réflexion sur la vie et la mort de Malcolm Lowry (titre long : ), film documentaire réalisé par Donald Brittain et John Kramer, sorti en 1976, consacré à la vie de l'écrivain Malcolm Lowry avec des lectures d'œuvres faites par Richard Burton ;
 Volcano, un épisode de la série South Park ;

Musique 
 Volcano, un album de Satyricon ;
 Volcano, un single du chanteur irlandais Damien Rice ;

Divers 
Volcano peut aussi désigner :
 Volcano, un label de musique faisant partie du Zomba Label Group ;

Voir aussi 
 Volcano House, un hôtel des États-Unis situé à Hawaï, sur le Kīlauea